De UEFA Super Cup 1989 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1988/89, AC Milan, en de winnaar van de Europacup II 1988/89, FC Barcelona, op 23 november en 7 december 1989.

De heenwedstrijd werd in Barcelona gespeeld en eindigde op 1-1. Twee weken later kon Milan in Milaan winnen met 1-0, hetgeen net voldoende bleek om de Supercup in de wacht te slepen. Het was de eerste Europese Supercup voor AC Milan.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 1988/89
UEFA Super Cup
AC Milan
FC Barcelona
Sportevenement in Italië
Sportevenement in Barcelona